

Codici 
 MJG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mayajigua (Cuba)
 mjg – codice ISO 639-3 della lingua tu

Musica 
 MJG  – rapper statunitense, membro del duo 8Ball & MJG